Příjmení Daňo nese více různých osobností:

 Ivan Daňo (* 1946) – slovenský fotbalista, obránce
 Jozef Daňo (* 1968) – slovenský hokejový útočník a reprezentant
 Marko Daňo (* 1994) – slovenský lední hokejista a reprezentant
 Štefan Daňo (* 1944) – slovenský fotbalista, útočník